Honeyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Honeyville (Florida)
 Honeyville (Indiana)
 Honeyville (New York)
 Honeyville (Utah)
 Honeyville (Virginia)